Antoni Kuczyński (ur. 1935) – historyk i etnolog
 Janusz Kuczyński (1930–2017) – polski filozof
 Józef Kuczyński (1871–1931) – minister w II RP
 Józef Kuczyński (1877–1952) – fotograf
 Józef Kuczyński (1904–1982) – duchowny katolicki
 Józef Kuczyński (1931–2005) – senator w latach 1993–2001
 Konrad Kucza-Kuczyński (ur. 1941) – polski architekt
 Maciej Kuczyński (1929–2019) – pisarz, inżynier architekt, speleolog, polarnik i alpinista
 Marek Kuczyński (ur. 1967) – kompozytor
 Mariusz Kuczyński (ur. 1930) – polski operator dźwięku
 Mirosław Kuczyński (ur. 1947) – polski koszykarz
 Paweł Kuczyński (ur. 1951) – basista, jeden z założycieli zespołu Republika
 Pedro Pablo Kuczynski (ur. 1938) – ekonomista, w latach 2005–2006 premier zaś w latach 2016–2018 Prezydent Peru
 Piotr Kuczyński (1928–2013) – polski piłkarz
 Piotr Kuczyński (ur. 1950) – ekonomista, publicysta
 Przemek Kuczyński (ur. 1974) – polski perkusista
 Robert Kuczyński (ur. 1966) – szachista, arcymistrz
 Stefan Ludwik Kuczyński (1811–1887) – fizyk i meteorolog, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego
 Stefan Maria Kuczyński (1904–1985) – polski historyk mediewista, badacz epoki Władysława Jagiełły, autor powieści historycznych
 Stefan Krzysztof Kuczyński (1938–2010) – polski historyk, heraldyk
 Walenty Kuczyński (XVII w) – wicemarszałek Trybunału Głównego Koronnego
 Waldemar Kuczyński (ur. 1939) – ekonomista, polityk, dziennikarz, publicysta
 Wiktoryn Kuczyński (1668–1738) – kasztelan podlaski
 Wiktoryn Kuczyński (ur. 1731) – chorąży drohicki
 Władysław Kuczyński (1915–2003) – profesor budownictwa